Нисбетт () — английская фамилия.

Известные носители 
  (ок. 1812—1858) — британская актриса.
  (род. 1971) — юрист и политик Сент-Киттс и Невис, генеральный прокурор (2010—2013), министр иностранных дел (2013—2015), депутат Национального Собрания.
 Нисбетт, Ричард (род. 1941) — американский психолог.
  (род. 1957) — австралийский спортивный функционер, генеральный директор клуба Австралийской футбольной лиги «Вест-Кост Иглз» (с 1999).
 Нисбетт, Челси — канадская музыкантка, лауреат премии Covenant Канадской ассоциации госпела за альбом в стиле урбан, ритм-энд-блюз или соул (2010).

См. также 
 Нисбет, Роберт Александр (1913—1996) — американский социолог.